Astrud Gilberto, een Braziliaanse zangeres
Bebel Gilberto, een Braziliaanse zangeres
João Gilberto, een Braziliaanse zanger, gitarist en songschrijver

Verschillende voetballers worden met de voetbalnaam Gilberto aangeduid:
Gilberto Silva, Braziliaans voetballer
Gilberto da Silva Melo, Braziliaans voetballer
Sebastião Gilberto, Angolees voetballer
Gilberto García, Colombiaans voetballer 
Gilberto Martínez, Costa Ricaans voetballer
Gilberto Moraes Júnior, Braziliaans voetballer

Overige personen met de voornaam Gilberto:
Gilberto Gil, Braziliaans zanger en Minister van Cultuur
Gilberto González, Venezolaans triatleet
Gilberto Hernández, Mexicaans schaker
Gilberto Hidalgo, Peruviaans voetbalscheidsrechter
Gilberto Milos, Braziliaans schaker
Gilberto Oliveira Souza Júnior, Braziliaans voetballer
Gilberto Simoni, Italiaans wielrenner
Gilberto Zorio, Italiaans beeldhouwer

Zie ook
Gilbert (voornaam)